Big Bass Lake ist der Name folgender

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Big Bass Lake (Florida)
 Big Bass Lake (Indiana)
 Big Bass Lake (Marquette County, Michigan)
 Big Bass Lake (Otsego County, Michigan)
 Big Bass Lake (Beltrami County, Minnesota)
 Big Bass Lake (Cass County, Minnesota)
 Big Bass Lake (Hubbard County, Minnesota)
 Big Bass Lake (Marathon County, Wisconsin)
 Big Bass Lake (Washburn County, Wisconsin)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Big Bass Lake (Pennsylvania), census-designated place im Lackawanna County und im Wayne County